Кубок КАФ 2003 — 12-й и последний розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. Со следующего, 2004 года турнир был объединён с Кубком обладателей кубков КАФ и получил наименование Кубок Конфедерации КАФ. В турнире приняли участие 30 африканских клубов. Победителем третий раз подряд стал марокканский клуб «Раджа».

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 11—13 апреля, ответные — 25—27 апреля 2003 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 16 — 18 мая, ответные — 30 мая — 1 июня 2003 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 6—7 сентября, ответные — 20—21 сентября 2003 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 4—5 октября, ответные — 19 октября 2003 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 9 ноября, ответный — 23 ноября 2003 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КАФ 2003 на RSSSF

Примечания 

2003
Футбол в Африке в 2003 году